"Chuquibamba" pode ser:
 Chuquibamba, cidade peruana
 Chuquibamba (distrito), no Peru
 Chuquibamba (distrito de Condesuyos), no Peru

Desambiguações de topônimos